Висмут — многозначное слово.

 Висмут — химический элемент.
 «Висмут» — советско-германское предприятие по добыче урана.
 «Висмут» — футбольный клуб из ГДР.
 Wismut — немецкое предприятие, занимающееся рекультивацией земель, разработанных советско-германским горнодобывающим предприятием.